Анома́льная жара́ 2010 го́да в Москве́ — продолжительный период аномально жаркой погоды в столице России, как и в многих других регионах страны, в последней декаде июня — первой половине августа 2010 года. По своему размаху, аномалии, продолжительности и по степени последствий жара не имела аналогов за более чем вековую историю наблюдений погоды.
Среднемесячная температура июля составила 26,1 (что значительно выше не только нормы июля самой Москвы, но и таких городов, как Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, и близко к норме июля для Каира, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов).
Жара сопровождалась небывало интенсивным смогом в городе и лесными пожарами в Подмосковье.

Количество умерших в городе за время аномальной жары дополнительно к среднему уровню на это время года составило около 15 тысяч человек. По другим данным, в Москве ежедневное число умерших от причин, не связанных с несчастными случаями, с середины июля до середины августа составляло от 400 до 900, при том что среднее в это время года за прошлые годы составляет менее 300 смертей в день; общее число дополнительных смертей оценивается в 11 тысяч, главным образом среди лиц старше 65 лет.

Июнь 
Лето 2010 года началось с обильных ливней и сильных гроз: так, только за один день, 4 июня, их произошло сразу две, а также была сильная гроза со шквалистым ветром 13 июня. Дневная температура воздуха в этот период была неустойчива (с чередой холодных и жарких дней): 2-4 июня она преодолевала +26 °C, затем 5 и 11 июня она была около +16 °C, однако уже 12 июня превысила +30 °C, но с 14-го по 17-е - вновь ниже +18 °C, было пасмурно и прошли последние в июне 2010-го дожди. 18 июня в Москву пришёл мощный «блокирующий» антициклон, осадки прекратились, и в условиях летнего солнцестояния и преобладания юго-восточного ветра воздух стал быстро прогреваться, и уже с 21-го числа в столичном регионе установилась аномальная жара (дневная температура практически каждый день преодолевала +25 °C без малого два месяца, нередко даже ночная не опускалась ниже +20). 26 июня едва не был побит абсолютный месячный рекорд: температура достигла +33,6 °C, но 28-30 июня из-за вторжения более прохладного воздуха с севера жара ненадолго спа́ла (днём было около +25 °C).

Июль 
Июль был аномально жарким и сухим. Дожди были кратковременными, локальными и связаны были с атмосферными фронтами, однако заметного похолодания они не приносили. В итоге, осадков выпало всего 14% от нормы. В начале месяца дневная температура была +25-30 градусов, ночная - около +15. Но с 14 числа и до 15 июля дневная температура устойчиво стала преодолевать +30 °C.. 20 и 24 июля вместе с локальными дождями был шквалистый ветер из-за атмосферного фронта, но через несколько часов он покинул Москву, а 21 июля жара вновь вернулась в столицу. 

23 июля температура впервые с 1938 года превысила 36-градусную отметку. На некоторых метеостанциях юго-восточнее Москвы, и в центре города отмечалось 38 °C и выше (Коломна, Быково, Домодедово (аэропорт), Павловский Посад, Балчуг (Москва). 24 июля был установлен новый абсолютный максимум месяца. Такой сильной и продолжительной жары в Москве не фиксировалось за всё время метеонаблюдений. 26 июля 2010 в Москве был зафиксирован абсолютный исторический максимум +37,5 градуса. 28 июля стали самыми тёплыми сутками за всю историю метеонаблюдений и первыми в климатической истории сутками со среднесуточной температурой выше 30 °C. 29 июля даже ночью температура не опускалась ниже +26, а днём абсолютный рекорд был преодолён вновь, температура достигла абсолютного максимума за 130 лет наблюдений = +38,2 °C. Впервые в истории наблюдений и среднесуточная температура превысила 30 °C, причём дважды (28 и 29 июля). Лишь 30 июля из-за вторжения более прохладного воздуха с запада стало немного прохладнее. Так, 30-го числа температура днём не превышала +31,2 °C (см. таблицу ниже), и концентрация смога ненадолго снизилась, хотя и обошлось без осадков.

Таким образом, средняя температура июля составила 26,1 °C, что на 2,8 °C выше предыдущего рекорда (июль 1938) и на 7,9 °C выше нормы, что для тёплого времени года беспрецедентно. Новая норма июля за 1981—2010 годы составляет теперь 19,2 °C, что на 1 °C выше нормы 1971—2000 годов.

Из-за аномальной жары в столичном регионе ухудшилась экологическая обстановка. Некоторые люди задыхались во сне. На востоке и юго-востоке Московской области активизировались торфяные и лесные пожары. Рано утром 19 июля москвичи впервые почувствовали запах гари. В тот день превышения нормы содержания загрязняющих веществ были отмечены в Братеево, на Варшавском шоссе и Нагорной улице. В большинстве городов Московской области также отмечался повышенный уровень загрязнения воздушного бассейна. Это Коломна, Воскресенск, Клин, Серпухов и Мытищи. А 26 июля Москву окутал настоящий смог. С этого момента запах гари и мгла на две с лишним недели стали постоянными признаками московской погоды.

Август 
По многочисленным прогнозам синоптиков и веб-сайтов, значение +38,2 на м/с ВВЦ могло быть превышено в период с 2 по 9 августа, но этого не произошло, хотя создались такие условия (юго-восточный ветер гнал знойный воздух из жарких стран Азии).  Но существенному прогреву в Москве и на востоке области помешал сильный смог, вызванный пожарами, а также небольшие дожди 3 и 5 августа. В южных и западных районах города и области, где плотность смога была ниже, местами достигались значения до +39 градусов. В Твери, расположенной почти в 200 км к северо-западу от Москвы, 7 августа было зафиксировано 38,8 градусов. Но даже несмотря на еле заметное солнце на небе, на метеостанции ВВЦ максимальная температура достигла +37,3 (6 августа), что всего на градус ниже абсолютного максимума 29 июля 2010. Однако, смог служил аналогом облачности и, поэтому, ночью воздух несильно остывал (например за 4 августа температура не опускалась ниже +24.4), поэтому он практически не повлиял на среднесуточную температуру.

2 августа был установлен очередной, тринадцатый за лето, рекорд и превышен на 0,1 °C абсолютный максимум августа, датированный 7 августа 1920 года; со 2 августа он был равен 36,9 °C. 3 и 4 августа также были перекрыты рекорды соответствующих дней, причём 4 августа снова был побит абсолютный рекорд августа. Новый рекорд составлял 37,2 °C, причём в третий раз в истории и за лето среднесуточная температура составила 30,2 °C, что на 12,4 °C выше нормы. 5 августа рекорд был достигнут уже в 11 утра — 32,7 °C. В полдень метеостанция ВВЦ зафиксировала 34,4 °C, что явилось новым, четвёртым в августе и шестнадцатым за лето, рекордом дня. В 16 часов температура достигла 36,2 °C, а в 17 ч — 36,6 °C.

Вечером в четверг, 5 августа, в Москве прошли локальные дожди, а над северными районами города пронесся шквал: были повалены сотни деревьев. Как только дождь прекратился, столицу снова начало заволакивать дымом; к утру 6 августа город был сильно задымлен.

Период с 6 по 10 августа стал самым тяжёлым для москвичей. От жары, духоты и смога страдали даже здоровые люди, не говоря о больных. У многих москвичей возникали проблемы с дыханием и бессонница; резко выросла смертность. Днём 6 августа к 17 часам, несмотря на густой смог, воздух прогрелся до 37,3 °C, что явилось новым абсолютным рекордом августа и перекрыло рекорд для этого дня за весь срок наблюдений, начиная с 1879 года. Этот рекорд стал семнадцатым суточным рекордом максимальной температуры за лето 2010 года. Восемнадцатый же рекорд состоялся 8 августа: +36,1 °C. 9 августа рекорд был побит вновь: к 17.00 воздух прогрелся до +35.5 °C. 10 августа рекорд для соответствующих суток снова перекрыт: температура поднялась к 17 часам до +34.1 °C. Средняя температура первой десятидневки августа составила +28.2 °C, что стало абсолютным рекордом для десятидневки (предыдущий рекорд — для одиннадцатидневки с 21 по 31 июля — был поставлен в предыдущей десятидневке и составил + 28,1 °C).

Лишь 10 августа направление ветра сменилось, температура начала постепенно снижаться и начался медленный распад мощного антициклона. Экологическая ситуация в столице начала постепенно улучшаться. Так, уже 16 и 17 августа прошли небольшие дожди и температура не достигала и +30. Последний, десятый в августе и двадцать второй за лето, рекорд установлен в среду, 18 августа в 13-00: +32.5 °C (2008: +31.2 °C). Итоговое значение после 15:00 +33.2 °C. Этот день стал последним в 2010 с температурой выше +30. Господство огромного жаркого антициклона, 2 месяца стоявшего над Европейской Россией, подошло к концу. На следующий день в центральные области России пришел атмосферный фронт, благодаря чему похолодало сразу до 20…25 градусов, в Москве и на большей части области исчезло задымление, и погода стала более характерной для конца лета.

В последующие дни смог и запах гари больше не беспокоили москвичей. Появились признаки осени: в третьей декаде дневная температура уже редко поднималась выше 20 градусов, заметно холоднее стали ночи, начались частые дожди. Наиболее холодными и ненастными выдались последние дни лета. 30 августа максимальная дневная температура составила всего плюс 12 градусов (норма для середины октября). В ночь на 31 августа столбики термометров в некоторых районах Москвы показали только плюс 3 градуса — это самая низкая температура, отмеченная за три летних месяца 2010 года и более характерна для конца октября. Таким образом, аномально жаркое московское лето-2010 ушло в историю.

Итоги 

Всего за лето в Москве было 44 дня с температурой воздуха выше 30 °C (норма — 4 дня), из них 33 — подряд (с 14 июля по 15 августа). В течение 15 дней температура превышала 35 °C (норма — 1 день в 4 года). Из них 8 дней — непрерывно (с 22 по 29 июля). В самые жаркие дни, 28-29 июля и 4 августа, среднесуточная температура превышала 30 °C (норма — 18,5 °C). В начале августа температура воды в Москве-реке повысилась до +29 °C — выше, чем на черноморских курортах. Установлено 22 суточных рекорда максимальной температуры, из них два в июне, десять в июле (+ месячный и абсолютный) и десять в августе (+ месячный). Плюс абсолютный рекорд среднесуточной температуры (+30.8 °C) и абсолютный рекорд минимальной (ночной) температуры (+26.0 °C)). Поэтому, лето-2010 стало самым жарким за всю историю наблюдений с 1879 года.

Максимальная температура по дням во время волны жары 2010 года в Москве, +30 °C и выше (м/с ВВЦ)

Максимальная температура по дням во время волны жары 2010 года в Москве, +30 °C и выше (м/с аэропорта "Домодедово")

Абсолютный максимум температуры в Москве 2010 года

Средний максимум июля 2010 по данным московских станций:

Таким образом, средний максимум июля был превышен на 8,8 градуса, что является беспрецедентным значением для климата Москвы.

Смертность 
Все числа в этом разделе относятся, если не указано обратное, к смертям от причин, не связанных с насильственными действиями и несчастными случаями, такими как ДТП, убийства, самоубийства и пр.

Ежедневное число умерших в Москве составляет менее 300 человек, по усреднению за июль-август в 2006—2009 годах. В 2010 году с 6 июля до 18 августа умирало от 400 до 900 человек в день. Общее число умерших за этот период составило , в том числе свыше ожидаемого  Особенно большое увеличение риска смерти наблюдалось среди лиц старше 65 лет (16,6 тыс. смертей, в том числе 8,9 тыс. избыточных — рост в 2,14 раза), хотя повышенный риск был и у когорты трудоспособного возраста (6,3 тыс. смертей, в том числе 1,9 тыс. избыточных — рост на 44 %). В относительных величинах наиболее выросла смертность, связанная с болезнями нервной системы (в 3,1 раза), урогенитальными болезнями (в 2,5 раза, в том числе с болезнями почек — в 3,3 раза), цереброваскулярными болезнями (в 2,4 раза), сердечно-ишемическими болезнями (в 2,3 раза) и респираторными болезнями (в 2,1 раза). В абсолютных величинах по причинам избыточной смертности лидировали ишемические заболевания сердца (инфаркт миокарда и пр.): зафиксировано 8,96 тыс. смертей с этими диагнозами, в том числе 5,05 тыс. избыточных. Влияние пола на рост смертности не выявлено.

Смертность от внешних причин также возросла статистически значимо: зафиксировано 1102 случая, в т.ч. 181 избыточный (рост на 20%). 

Отмечается кумулятивный эффект от повышенной температуры и загрязнения воздуха озоном и аэрозолями (в частности, дымом от лесных пожаров). Показатель PM10 (количество аэрозольных частиц размером не более 10 мкм) в среднем за указанный период года в 2006—2009 годах составлял в Москве 36 мкг/м3, в то время как во время тепловой волны 2010 года он достигал 600 мкг/м3. Наблюдаемый рост смертности при увеличении PM10 на 10 мкг/м3 составляет 0,43% при температуре менее 18 °C и 1,44% при 30 °C.

Примечания

Ссылки 
 Локощенко М. А. Катастрофическая жара 2010 года в Москве по данным наземных метеорологических измерений

Москва
Стихийные бедствия в России 2010 года
Стихийные бедствия в Москве
2010 год в Москве
2010 год в метеорологии